Это список победителей и номинантов на премию «Эмми» за лучшую музыкальную композицию для телесериала ().

Победители и номинанты

1960е 

Примечание: Категория называлась Лучшие индивидуальные достижения в музыкальной композиции () (1966-69)

1970е

1980е

1990е

2000е

2010е

2020е

Всего побед по сети 

 CBS — 12
 ABC — 7
 NBC — 6
 Fox — 3
 PBS — 3
 Синдикация — 3

 Discovery Channel — 2
 Disney+ — 2
 HBO — 2
 Netflix — 3
 UPN — 2
 The WB — 2

Программы с множеством побед 

3 победы
 24 часа

2 победы
 Красавица и Чудовище
 Даллас (подряд)
 Аббатство Даунтон (подряд)
 Игра престолов (подряд)
 Гавайи 5-O
 Карточный домик
 Маленький домик в прериях
 Мандалорец (подряд)
 Хроники молодого Индианы Джонса (подряд)

Программы с множеством номинаций 

12 номинаций
 Симпсоны

8 номинаций
 24 часа

6 номинаций
 Даллас

5 номинаций
 Гавайи 5-O
 Карточный домик
 Звёздный путь: Следующее поколение
 Звёздный путь: Вояджер
 Секретные материалы
 Зена — королева воинов

4 номинации
 Маленький домик в прериях
 Лу Грант
 Детективное агентство «Лунный свет»

3 номинации
 Красавица и Чудовище
 Коломбо
 Корона
 Аббатство Даунтон
 Гриффины
 Игра престолов
 
 Остаться в живых
 
 Мэтлок
 Миссия невыполнима
 Она написала убийство
 
 Подводная одиссея
 Хроники молодого Индианы Джонса

Композиторы с множеством побед 

3 победы
 
 
 

2 победы
 
 Дон Дэвис
 Джон Дебни
 Рамин Джавади
 Джордж Фентон
 
 Людвиг Йоранссон
 Джозеф ЛоДука
 
 Джоэл Розенбаум

Композиторы с множеством номинаций 

16 номинаций
 Альф Клаузен

10 номинаций
 
 

8 номинаций
 
 
 

7 номинаций
 Марк Сноу

6 номинаций
 
 
 Джозеф ЛоДука
 
 

5 номинаций
 Рамин Джавади
 Брюс Бабкок
 Дон Дэвис
 

4 номинации
 
 
 Чарльз Фокс
 
 Лало Шифрин
 Нэн Шварц

3 номинации
 
 Майкл Джаккино
 
 
 
 
 Джоэл Розенбаум

Примечания 

Музыкальные кинопремии
Музыкальная композиция для телесериала